Лета́ющие коче́вники — коллективная фантастическая повесть-буриме, впервые опубликованная в 1968 году в ленинградском детском журнале «Костёр».

История написания 
Авторы повести — девять известных советских фантастов и один критик Вл. Дмитревский, которые написали её, сменяя друг друга, главу за главой.

В 1960-е годы ленинградские фантасты уже имели опыт написания подобных коллективных повестей для радио. По рассказу А. Балабухи, при этом основной целью пишущего было выйти из ситуации, в которую загнал его предшественник, и усложнить задачу тому, кто будет писать следующим. При написании следовало соблюдать только два правила: не убивать всех героев сразу и не объявлять всего происходящего сном.

Первая глава, которая определяет сюжет повести, была написана братьями Стругацкими на основе созданного ими примерно в 1963 году рассказа «Дикие викинги». Позднее глава публиковалась как отдельный рассказ под названием «Первые люди на первом плоту» (название — строчка из поэмы Н. Гумилёва «Капитаны»).

Авторы повести 

 Глава 1. Аркадий и Борис Стругацкие
 Глава 2. Ольга Ларионова
 Глава 3. Александр Шалимов
 Глава 4. Александр Мееров
 Глава 5. Владимир Дмитревский
 Глава 6. Аскольд Шейкин, Анатолий Томилин
 Глава 7. Виктор Невинский, Александр Шалимов
 Глава 8. Анатолий Томилин
 Эпилог. Геннадий Гор

Сюжет повести 

Повесть рассказывает о посещении Земли инопланетянами. Нестандартность сюжета заключается в том, что, в отличие от ситуации, давно ставшей в научной фантастике штампом, инопланетные пришельцы — не представители высокоразвитой цивилизации. Напротив, их культура весьма примитивна и соответствует приблизительно земному каменному веку. Тем не менее, они каким-то образом смогли построить средство для перемещения в космическом пространстве и путешествуют от планеты к планете. Впрочем, ни принцип действия их «космического корабля», ни их образ жизни и цели так и не были до конца поняты героями повести.

Библиография

Ссылки 
 Летающие кочевники. Повесть-буриме

См. также 
 «Зелёные яблоки» (1927) — советский коллективный роман-мистификация, составленный из фрагментов произведений зарубежных прозаиков
 «Большие пожары (роман)» (1927) — советский коллективный роман (буриме), опубликованный в журнале «Огонёк»
 «Смеётся тот, кто смеётся» (1964) — советский коллективный роман, опубликованный в газете «Неделя»
 «Летящие сквозь мгновенье» (1967) — советская коллективная фантастическая повесть-буриме, опубликованная в журнале «Техника — молодёжи»

Примечания 

Книги по алфавиту
Фантастические повести на русском языке
Повести 1968 года
Литературные фантастические произведения СССР
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Костёр»